Flinsberg ist der Name geographischer Gegenstände:

Orte:
 Flinsberg (Dürrwangen), Ortsteil der Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Flinsberg (Heilbad Heiligenstadt), Ortsteil der Kreisstadt Heilbad Heiligenstadt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Flinsberg (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Bad Flinsberg, deutscher Name der Stadt Świeradów-Zdrój, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Berg:
 Flinsberg (Mainhardter Wald) (534,8 m), Erhebung im Mainhardter Wald bei Ebersberg, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Flintberg, Einzelhof der Gemeinde Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein